В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1977, що проходив у рамках Туру WTA 1977, Мартіна Навратілова і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Сью Баркер і Енн Кійомура-Хаясі 4-6, 6-2, 6-1.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Бетті Стов (чемпіонки)
Відсутня

Відсутня
 Синтія Дорнер /  Венді Тернбулл (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Houston